Савалеевский сельсовет — муниципальное образование в Кармаскалинском районе Башкортостана. 

Административный центр — деревня Савалеево.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Исполнительная власть 
Администрация сельского поселения Савалеевский сельсовет: Россия, 453015, Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Савалеево, ул. Мира,  д. 8.

Достопримечательности 
 Дом-музей Мухаметсалима Уметбаева в деревне Ибрагимово) — открыт в 1991 году — филиал Национального музея Республики Башкортостан.
 Бишунгаровские курганы у деревни Бишаул-Унгарово — крупнейшие курганы из числа раннесарматских погребений III—II вв. до н. э.
 Озеро Большой Толпак около д. Ибрагимово — заповедник водоплавающей дичи.
 У озера Кызылга находится 4 археологических памятника: Ибрагимовский Могильник, Ибрагимовская I стоянка и селище, Ибрагимовское поселение и Ибрагимовская II стоянка.

Люди, связанные с сельсоветом 
 Исангулов, Фарит Ахмадуллович (6 марта 1928 — 20 мая 1983) — башкирский писатель.
 Камалов, Раиль Исмагилович (20 февраля 1932 — 24 марта 1989) — звеньевой механизированного звена по выращиванию сахарной свеклы в колхозе имени Фрунзе, Герой Социалистического Труда.
 Садыков, Фарит Шамсутдинович (29 сентября 1927 — 20 декабря 1987) — тракторист механизированного звена по возделыванию сахарной свеклы в колхозе имени Фрунзе БАССР, заслуженный механизатор РСФСР (1967), Герой Социалистического Труда.
 Уметбаев, Мухаметсалим Ишмухаметович (21 августа 1841	— 28 июня 1907) — башкирский поэт-просветитель, переводчик, филолог, этнограф, общественный деятель, публицист.
 Хазиева, Равиля Минигалеевна (род. 15 августа 1930) — танцовщица, Заслуженная артистка БАССР (1955), Народная артистка БАССР (1967).

Литература 
 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М.А. Ильгамов т. 5. П-С. 2009. -576 с.
 Надергулов, Минлегали Хусаинович Краткое описание фонда М. Уметбаева из архива Уфимского научного центра РАН /М. Х. Надергулов. — Уфа: Изд-во УНЦ РАН, 1993. — 170 с.

Примечания 

Муниципальные образования Кармаскалинского района
Сельские поселения Башкортостана